Berat – centro abitato albanese
 Bérat – centro abitato francese
 Berat – nome proprio di persona maschile
 Berât – licenza ottomana